FEDEM est un sigle, qui peut désigner :

 Fédération des minerais et métaux
 Fonds européen pour la démocratie